Сосновый Бор (; до 3 июля 1959 года посёлок торфопредприятия «Василевичи II») — рабочий посёлок в Светлогорском районе Гомельской области Белоруссии. Административный центр Сосновоборского сельсовета.

Расположение 
Находится около железнодорожной платформы Узнаж (на линии Жлобин — Калинковичи), в 17 км на юго-запад от Светлогорска, 125 км от Гомеля.

Гидрография 
На востоке мелиоративные каналы, соединённые через канал Еланский с рекой Сведь (приток реки Березины), Сосновоборский водоём и Светлогорское водохранилище.

Транспортная сеть 
Автодорога связывает рабочий посёлок со Светлогорском. Планировка квартальная, её основу образуют 3 прямолинейные параллельные улицы, ориентированные с юго-запада на северо-восток, пересекаемые 6 улицами. Всего поселок состоит из 17 улиц. Застройка в преимущественно кирпичного и панельного плана, есть деревянные постройки. Основная часть жителей проживает в многоквартирных домах.

История 
Обнаруженное археологами поселение (в 1,5 км на юг от деревни) свидетельствует о деятельности человека в этих местах с давних времён. Современный посёлок возник в 1950-е годы в связи со строительством торфопредприятия «Василевичи II» (с 1959 года «Светлогорское»). С 3 июля 1959 года рабочий посёлок в Домановичском, с 17 ноября 1959 года в Паричском, с 27 января 1965 года в Светлогорском районах. Во время Великой Отечественной войны в боях, проходивших в 1943-44 годах в этих местах, погибли 137 советских солдат и 2 партизана (похоронены в братской могиле в центре посёлка).

С 12 декабря 2013 года в составе Сосновоборского сельсовета.

Экономика 
Расположены торфопредприятие «Светлогорское», «Светлогорский машиностроительный завод» (ранее — «Светлогорсккорммаш»), комбинат бытового обслуживания, начальная, средняя и музыкальная школы, детский сад, 2 массовые библиотеки, Дом культуры, больница, поликлиника, аптека, спорткомплекс, магазины, бар, баня, парикмахерская, отделение банка, отделение связи.

Население

Численность 
 2016 год — 2086 жителей.

Динамика 
 1959 год — 1897 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 2500 жителей.
 2006 год — 2500 жителей.
 2010 год — 2500 жителей
 2013 год — 2600 жителей

См. также 
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Светлогорского района (Гомельская область)
Посёлки городского типа Гомельской области
Рабочие посёлки Белоруссии